George Kingston est le nom de plusieurs personnes :

 George Kingston (1939-), entraîneur de hockey sur glace canadien;
 George Strickland Kingston (1807-1880), arpenteur et architecte australien ;
 George T. Kingston (1816-1886), père du Service météorologique du Canada ;

Voir aussi